Sharp Objects ist der Titel folgender Werke:

 Sharp Objects (Roman), Roman von Gillian Flynn (2006)
 Sharp Objects (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)